Chievo (Verona), plaats in Italië.
 Chievo Verona, voetbalclub uit Italië.